Driftwood River (englisch für „Treibholz-Fluss“) bezeichnet 

mehrere Flüsse in Kanada:

 Driftwood River (Black River), in Ontario
 Driftwood River (Burntwood River), in Manitoba
 Driftwood River (Lesser Slave River), in Alberta
 Driftwood River (Takla Lake), in British Columbia
 früherer Name eines rechten Porcupine-Nebenflusses in Yukon, siehe Troochoonjik

einen Fluss in den Vereinigten Staaten:
 Driftwood River (East Fork White River), in Indiana